Attention fragile,  court métrage d'animation produit par les studios Disney sorti en 1941
 Attention fragile, film sorti en 1995